Леонид Говоров:
 Говоров, Леонид Александрович (1897—1955) — советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.
 Говоров, Леонид Владимирович (род. 1952) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Говоров, Леонид Ипатьевич (1885—1941) — советский учёный, агроном-селекционер, первый заведующий отделом зернобобовых ВИР.